Крукове́ц () — украинская фамилия и топоним:

 Круковец, Сергей Михайлович (род. 1973) — советский, украинский и российский футболист.
 Круковец (село) — село в Самборском районе Львовской области Украины.